Levà ima više značenja:
 Levà, Genoa
 Levà, Padova
 Levà, Vicenza